Brovallen kan syfta på:

 Brovallen, Avesta kommun  – en ort i Avesta kommun
Brovallen HF – ett tidigare idrottslag från orten, se Avesta Brovallen HF
 Brovallen, Kristinehamn – en tidigare idrottsarena i Kristinehamn
 Brovallen, Malmö – en idrottsanläggning i Bunkeflostrand, Malmö
 Brovallen Design – ett svenskt racingteam